Rutherford County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Rutherford County (North Carolina)
Rutherford County (Tennessee)